Kabinett Wohleb steht für folgende Regierungen Badens:

 Kabinett Wohleb I (1947 bis 1948)
 Kabinett Wohleb II (1948)
 Kabinett Wohleb III (1949 bis 1952)